Bruno Bianchi (1955-2011), réalisateur, scénariste et producteur d'animation français ;
 Bruno Bianchi (1904-1988), marin italien.

Voir aussi